Хасеке — топонім, позначає місто, район і провінцію у північно-східній частині Сирії.

 Хасеке — місто у Сирії, адміністративний центр однойменних району та провінції.
 Хасеке — провінція у північно-східній частині Сирії.
 Хасеке — район у однойменній провінції у Сирії.